Алекс Гаудіно (* 1970) — італійський діджей і продюсер.
 Джанлука Гаудіно (* 1996) — німецький футболіст, захисник клубу «Баварія».
 Джеймс Картер Гаудіно (* 1964) — пуерторіканський баскетболіст.
 Джузеппе Маріо Гаудіно (* 1957) — італійський режисер і сценарист.
 Лучано Гаудіно (* 1958) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Мауріціо Гаудіно (* 1966) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Сільвія Гаудіно (* 1981) —  італійська регбістка.
італійські прізвища